Jean-Jacques Waltz, oncle Hansi o Hansi (Joanet), artista alsacià.
 Hansi (Haryana), ciutat de l'estat d'Haryana (Índia).